Ви́ктор Григо́рьевич Царёв () — советский и российский футболист и тренер, чемпион Европы (1960).

Биография 
Воспитанник юношеской клубной команды «Динамо» (1948—1949). Первые тренеры: Илья Васильевич Бизюков и Аркадий Иванович Чернышёв.

До «Динамо» выступал за дубль команды города Калинина (1952) / МВО (1953, по май).

В феврале 1967 года окончил школу тренеров при ГЦОЛИФКе. В 1979 году (с мая по сентябрь) работал старшим тренером команды. Под его руководством команда стала финалистом Кубка СССР. В 1973—1975 (по апрель) был тренером команды.

В 1967—1968 годах (по август) был помощником М. И. Якушина в первой сборной СССР. В 1976 и 1981 годах был тренером юношеской сборной СССР. В 1979, а также 1983—1985 годах работал старшим тренером отдела футбола и хоккея ЦС «Динамо».

Остальные годы посвятил динамовскому юношескому футболу в должности старшего тренера (1968—1972) и директора (1975—1982, с 1985) СДЮШОР команды московского «Динамо» имени Л. И. Яшина. Под его руководством динамовская школа одержала ряд ярких побед, команды школы выигрывали первенство СССР и России в разных возрастах, были неоднократными призёрами всесоюзных и всероссийских первенств, юношеская сборная ЦС «Динамо» под его началом трижды была победителем международных юношеских Спартакиад спортивных организаций органов охраны и безопасности социалистических стран (Динамиад) — в 1972, 1977 и 1985 годах.

Член Совета директоров ФК «Динамо» (Москва) (с 1992), был членом исполкома РФС (1992—1996), с 1992 года входил в инспекторский комитет РФС.

Скончался 2 января 2017 года на 86-м году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Достижения 
 Заслуженный мастер спорта СССР (1960).
 Заслуженный тренер РСФСР (1976 год).
 Чемпион Европы 1960 года.
 Чемпион СССР 1955, 1957, 1959 и 1963 годов.
 В списке «33-х лучших футболистов страны» трижды: № 2 — 1957, 1959 года (среди левых полузащитников) и 1963 (среди левых центральных защитников).
 Лидер среди капитанов команды за все годы её существования — выводил команду на поле в 189 официальных матчах чемпионата и розыгрыша Кубка страны.
 Награждён орденом Дружбы (1997).

Киновоплощения 
 Александр Лучинин — «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», 2019 год.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте болельщиков ФК «Динамо» Москва

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Динамо» Москва
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Динамо» Москва
Заслуженные тренеры России
Похороненные на Троекуровском кладбище